Tygerberg kan verwijzen naar de volgende Zuid-Afrikaanse onderwerpen:

 Tygerberg (gemeente), voormalige gemeente (in 2000 opgegaan in Kaapstad)
 Tygerberg (plaats)
 Tygerberg (wijngebied), wijnbouwstreek
 Tygerberg (gebouw), woontoren in Johannesburg
 Tygerberg Commando, regiment